Saura puede referirse a:

Dos hermanos, artistas españoles del siglo XX:
Carlos Saura, director de cine.
Antonio Saura, pintor.

Otros personajes con el mismo apellido:
Joan Saura i Laporta, político español.
Mar Saura, modelo y presentadora de televisión española.
Pedro Saura, político español.
Pedro Alberto Saura Ramos, fotógrafo español especializado en arte rupestre.
Santiago Saura, odontólogo español.
Santos Martínez Saura, secretario de Manuel Azaña.
Ricardo Mur Saura, antropólogo español y escritor en lengua aragonesa.
Isidoro Saura Martínez, fraile franciscano.
Luis Fernando Saura Martínez, jurista español.
Enrique Saura Gil, futbolista español.

Topónimos:
Saura, región desértica del Sáhara argelino
Estación de Antonio Saura de la línea ML-1 de la red de Metro de Madrid.
Arenal de Son Saura, playa de Menorca.